Uganda w ramach czterech regionów administracyjnych (Centralnego, Wschodniego, Północnego i Zachodniego) podzielona jest na 80 dystryktów. Dystrykty z kolei dzielą się na hrabstwa, subhrabstwa, parafie i wioski.

Poniżej przedstawiono dane o populacji poszczególnych dystryktach według danych spisu powszechnego z 2002. Dane dotyczące dystryktów utworzonych po 2002 oraz tych, które po tej dacie zmieniły granice (oznaczone gwiazdką: *), są szacunkiem według stanu na 1 lipca 2005.

Linki zewnętrzne 
 Dystrykty Ugandy – statystyki, historia 

Podział administracyjny Ugandy